Чемпионат Европы по мини-футболу 1999 — прошёл с 22 февраля по 28 февраля 1999 года в испанской Гранаде. Это был первый турнир, официально именуемый УЕФА Чемпионатом Европы по мини-футболу.

Чемпионом стала сборная России, обыгравшая в финале сборную Испании.

Участники 
В результате отборочного раунда на Чемпионат Европы 1999 квалифицировались следующие команды:
  Бельгия
  Испания (чемпион Евро-1996; хозяева, без отбора)
  Италия
  Нидерланды
  Португалия
  Россия
  Хорватия
  Югославия

Ход турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1999 на официальном сайте УЕФА

1999
Чемпионаты Европы в Испании
мини-футбол
Спортивные соревнования в Гранаде
1999 год в мини-футболе
Февраль 1999 года
Спорт в Испании в 1999 году